Engelbert Schrammel – ex calciatore austriaco
 Josef Schrammel – compositore e musicista austriaco
 Thomas Schrammel – calciatore austriaco